

Села:
 Мокрець — Волинська область, Турійський район
 Мокрець — Київська область, Броварський район
 Мокрець — Хмельницька область, Ізяславський район

 Мокрець — багаторічна рослина родини Гвоздичні
 Мокрець — мокрий лишай у коней
 Мокреці (Ceratopogonidae) — родина двокрилих комах.

Див. також 
 Новий Мокрець
 Старий Мокрець